Um die DDR-Eishockey-Meisterschaft 1971/72 spielten wie gehabt die beiden Dynamo-Klubs aus Weißwasser und Berlin in der Oberliga.

In der Bestenermittlung wurde aufgrund der Teilnehmerzahl von sechs Teams zunächst eine Vorrunde in zwei Staffeln ausgespielt. Die anschließende Endrunde wurde dagegen im KO-System ausgetragen. Die BSG Einheit Crimmitschau konnte letztlich ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Meistermannschaft

Oberliga

DDR-Bestenermittlung 
Das Turnier der Bestenermittlung wurde im April 1972 in Halle ausgetragen.

Vorrunde 

, , (M) =  Titelverteidiger, (N) = Neuling

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Neuanmeldungen für Bestenermittlung 1972/73 
Es waren die Sieger der jeweiligen Bezirksmeisterschaften teilnahmeberechtigt. Es gab keine Neuanmeldungen zu verzeichnen.

Literatur 
 Stephan Müller: Deutsche Eishockey-Meisterschaften. Books on Demand, Norderstedt 2000, ISBN 3-8311-0997-4.

1971
Eishockeysaison 1971/72